Seltzer (Pennsylvania), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Aaron Seltzer (1974), Amerikaans screenwriter
 Frank R. Seltzer (1863-1924), Amerikaans componist